Анато́лий Зу́бов:
 Зубов, Анатолий Михайлович (род. 1930) — первый секретарь Коми-Пермяцкого окружного комитета КПСС.
 Зубов, Анатолий Петрович (1941—2008) — советский и российский гребец, тренер по академической гребле.